Predrag "Pepi" Laković (Skoplje, 28. ožujka 1929. – Čurug, 9. rujna 1997.) bio je srbijanski filmski, televizijski i kazališni glumac. Bio je stariji brat blizanac Dragana Lakovića. Njegov unuk je glumac David Ibrović.

Životopis 
Predrag Laković je rođen kao prvo blizanačko dijete. Od brata blizanca na porođaju je bio lakši čak 2 kg i jedva je preživio.

Studirao je na Kazališnoj akademiji u Beogradu u klasi Mate Miloševića. Sa svojih preko 200 filmskih, TV i kazališnih uloga, spada u red najvećih jugoslavenskih i srbijanskih glumaca. 1987. godine, dobio je prestižnu "Oktobarsku nagradu grada Beograda" za kulturu.
Bio je veliki boem, a slobodno vrijeme nakon smrti svog brata i supruge često je provodio u osami, udičarenjem. Život je okončao davljenjem u Tisi kod Čuruga, gdje je imao vikendicu. Okolnosti smrti nisu sasvim jasne.

Gluma

Film

Televizija

TV serije

TV filmovi

Kazalište 
Glumio je u preko 60 kazališnih predstava u Beogradskom dramskom kazalištu i Jugoslavenskom dramskom kazalištu.

Izvori

Vanjske poveznice 
 IMDb: Predrag Laković

Srbijanski televizijski glumci
Srbijanski filmski glumci
Srbi u Sjevernoj Makedoniji